Aranea scopulorum est un synonyme attribué à deux espèces d'araignées :
 Aranea scopulorum Fabricius, 1779 est synonyme de Segestria senoculata (Linnaeus, 1758)
 Aranea scopulorum Schrank, 1803 nec Fabricius, 1779 est synonyme de Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757)

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Segestriidae
Theridiidae